Miejscowości w USA:
 Creighton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Creighton – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox

Gminy w USA:
 Creighton (ang. Creighton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox

Inne:
 Model Creightona – metoda naturalnego planowania rodziny